Seznam zmag moštva Scuderia Ferrari, ki jih je dosegla od svoje ustanovitve leta 1929 do vključno leta 2018 v vseh pomembnejših serijah, v katerih je nastopala, Grand Prix, Formula 1, Formula 2, Temporada in športni dirkalniki. Scuderia Ferrari je skupno nastopila na 3495-tih dirkah, na katerih je osvojila 515 zmag.

Zmage

Viri in reference
 www.racing-database.com

Športni seznami
Ferrari